Kappelhof steht für:

 Kappelhof (Ronsberg), Ortsteil des Marktes Ronsberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Kappelhof (Nennslingen), Wohnplatz des Marktes Nennslingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Kappelhof (Schwabhausen), Ortsteil der Gemeinde Schwabhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Johan Kappelhof (* 1990), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kappelhoff
 Hof Kapelle
 Kapelle (Hof Birkenfeld)
 Kapelle Hof Flerke